Bunkers Hill steht für:

 Bunkers Hill (West Virginia)	
 Bunkers Hill (Jamaika), Ort im Trelawny Parish

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Bunkers Hill (Kentucky)	
 Bunkers Hill (Ohio)	

Siehe auch:
 Bunker Hill